Ženská čtyřhra Abierto Akron Zapopan 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do deblové soutěže guadalajarského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Australanky Ellen Perezová a Astra Sharmaová, které do soutěže nezasáhly. Perezová startovala na paralelně hraném Qatar Total Open. 

Vítězem se stal třetí nasazený, americko-běloruský pár Kaitlyn Christianová a Lidzija Marozavová, který ve finále zdolal čínské náhradnice Wang Sin-jü a Ču Lin po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Christianová tak na okruhu WTA Tour vybojovala první deblový titul, když přerušila šňůru pěti finálových porážek. Pro Marozavovou to bylo  třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Elixane Lechemiová /  Ingrid Neelová (čtvrtfinále)
  Hailey Baptisteová /  Caty McNallyová (odstoupily)
  Kaitlyn Christianová /  Lidzija Marozavová (vítězky)
  Catherine Harrisonová /  Sabrina Santamariová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Abierto Zapopan
WTA Tour 2022